Een verkeersweg:
 N702 (België)
 N702 (Frankrijk)
 N702 (Nederland), zie Provinciale weg 702

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing